«Парк Го́рького» () — американский детективный драматический художественный фильм 1983 года режиссёра Майкла Эптеда. Экранизация первой одноимённой книги 1981 года серии бестселлеров американского писателя Мартина Круза Смита о работе и жизни следователя московской милиции Аркадия Ренько.

В американский прокат кинофильм вышел 15 декабря 1983 года.

Сюжет 

СССР, Москва, 1981 год. Следователю городской милиции Аркадию Ренько поручается расследование жестокого убийства трёх человек — двух мужчин и одной женщины, тела которых с изуродованными лицами и кончиками пальцев найдены недалеко от ледового катка в столичном Парке Горького. Все жертвы убиты из стрелкового оружия.

Ренько просит профессора Андреева восстановить при помощи науки лица жертв, чтобы установить их личности. По результатам судебной экспертизы удаётся идентифицировать одного из убитых как иностранца, скорее всего, американца. Позже выясняется имя этого молодого человека — Джеймс Кирвилл. Затем профессор Андреев реконструирует головы двух других жертв. Ренько предъявляет их Ирине Асановой для опознания. Она узнаёт в них своих друзей.

В ходе следствия Аркадий Кириллович понимает, что никто из его вышестоящего руководства не заинтересован в том, чтобы он раскрыл это преступление, и что ситуация, с которой он столкнулся, является лишь верхушкой айсберга — запутанного международного политического заговора, в котором задействованы высшие эшелоны правительства Москвы.

В ролях

Производство 
Фильм снимался в Хельсинки и Стокгольме, поскольку съёмочной группе было отказано во въезде в СССР.

Награды и номинации 
 1984 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — Йоанна Пакула
 1984 — премия Эдгара Аллана По за лучший кинофильм — Деннис Поттер
 1985 — номинация на премию «BAFTA» за лучшую мужскую роль второго плана — Майкл Элфик

Примечания

Ссылки 

 Review by Roger Ebert 
 La fourrure du samedi soir 
 Back in the U.S.S.R.: William Hurt Investigates Soviet-Style in Michael Apted’s Gorky Park 
 Review by Jeroen Savelkouls 
 Review by Jack Sommersby 
 Review by Jacko Kunze 
 'Gorky Park' Is a Cold War Film That Avoids National Stereotypes 
 Review by Variety Staff 
 Gorkin puisto (1983) 
 Review by Dave Kehr 
 SCREEN: 'GORKY PARK,' MURDERS IN MOSCOW 

Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Экранизации литературных произведений
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1983 года
Фильмы Orion Pictures